Рача (груз. რაჭა; серб. Рача) — топоним.

Босния и Герцеговина 
 Босанска-Рача — населённый пункт в общине Биелина, Республика Сербская.
 Рача — населённый пункт в общине Власеница, Республика Сербская.
 Рача — река, правый приток Любины (к северу от Сараева).

Грузия 
 Рача — историческая горная область Грузии в верховьях реки Риони с центром в городе Амбролаури.

Сербия 
 Доня-Рача — населённый пункт в общине Рача.
  — пешеходная дорога в национальном парке Тара, на одноимённой горе.
 Рача — община в Сербии, входит в Шумадийский округ.
 Рача — православный монастырь, расположенный близ города Байина-Башта в западной части Сербии.
 Рача — река, приток Велика-Моравы (к югу от Рача-Крагуевачки).
 Рача — река, правый приток Дрины (около Баина-Башты).
 Рача — населённый пункт в общине Баина-Башта.
 Рача — населённый пункт в общине Джяковица.
 Рача — населённый пункт в общине Куршумлия.
 Рача — населённый пункт в общине Прибой.
 Рача — город в Шумадийском округе, административный центр одноименной общины.
 Сремска-Рача — населённый пункт в общине Сремска-Митровица.

Словакия 
 Рача — район Братиславы.

Хорватия 
 Нова-Рача — город, центр одноимённой общины.
 Стара-Рача — населённый пункт в общине Нова-Рача.